Whorf ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Lee Whorf (1897–1941), US-amerikanischer Linguist
 Richard Whorf (1906–1966), US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Produzent